Deux navires de lUS Navy portent le nom dUSS Zaca :
 l', un navire cargo en service de 1918 à 1919 ;
 l', une goélette en service de 1942 à 1944.

Zaca